Bethel désigne :

Toponymes

États-Unis 
 Bethel, une localité de la région de recensement de Bethel en Alaska aux États-Unis ;
 Bethel, une localité du comté de Sullivan dans l'État de New York, où s'est tenu le festival de Woodstock en 1969 ;
 Bethel, une ville de Caroline du Nord ;
 Bethel, une ville du Delaware ;
 Bethel, une ville du Connecticut ;
 Bethel, une ville fantôme, du comté de Clark en Illinois,
 Bethel, une ville du Maine ;
 Bethel, une municipalité du comté d'Anoka au Minnesota.
 Bethel, un village du comté de Shelby, dans le Missouri;
 Bethel, ville située en Ohio ;
 Bethel, une localité dans le comté de Berks en Pennsylvanie ;
 Bethel, une communauté non incorporée du comté d'Anderson, au Texas de l'Est.
 Bethel, une ville du Vermont ;

Autres  
 Béthel, une localité des hautes terres du pays de Canaan en Israël ;
 Bethel, une ville du Botswana ;
 Bethel Drive, un chemin du village canadien de Troy, en Nouvelle-Écosse ;
 le béthel des Témoins de Jéhovah, également appelé « maison de Dieu ».

Personnalités 
 Justin Bethel (1990-), joueur de football américain
 Isidore Bethel (1989-), cinéaste  franco-américain

Édifices religieux  
  ;
 Église Béthel, Turku, Finlande
 Hospice Béthel, Turku, Finlande

Voir aussi 
 
 Bétyle de l'hébreu Beth-el (« demeure divine » ou « maison de Dieu »). Un bétyle est une météorite, au sens strict ou supposé, dans laquelle les Anciens voyaient la manifestation d'une divinité, tombée du ciel.

Homonymie de toponyme